'Жумберак може да значи:

 Жумберак (планина), планина у Хрватској и Словенији
 Жумберак (општина), оптшина у Загребачкој жупанији у Хрватској
 Жумберак (насеље), место у општини Жумберак